Ťiang-pej, doslovně „Severně od řeky“, může znamenat:

 Ťiang-pej (region) – oblast severně od dolního toku Jang-c’-ťiang
 Ťiang-pej (Če-ťiang) – městský obvod v provincii Če-ťiang
 Ťiang-pej (Čchung-čching) – městský obvod v Čchung-čchingu
 Che-nan Ťiang-pej – provincie ve střední Číně ve 13. – 14. století